Juneau
Juneau (Wisconsin)
Condado de Juneau

Desambiguações de topônimos